Jan Zaremba z Kalinowy (zm. przed 1523) –  wojewoda kaliski i łęczycki
 Jan Zaremba z Kalinowy (zm. ok. 1590) – dworzanin królewski